Ага́та (, , А́ґата) — жіноче особове ім'я і власна назва. Інші форми — Агафія, Агеда (в португаломовних країнах).

Особи

Європа 
 Агата Сицилійська (Свята Агафія) — ранньо-християнська свята, мучениця з Італії.
 Агата Київська — дружина Едварда Вигнанця, короля Англійського
 Агата Крісті — англійська письменниця
 Агата Мруз-Ольшевська — польська волейболістка
 Агата Федорівна Турчинська — українська письменниця (поетка і прозаїк)

Японія 
Аґата — японське ім'я, за походженням не пов'язане з :
 Аґата-Інуакаї — японський аристократичний рід періодів Асука і Нара
 Аґата-Інуакаї но Мітійо — японська аристократка і придворна періоду Нара

Вигадані персонажі 

 Аґата Гаркнесс — салемська відьма в Marvel Comics.

Топоніми

Агата — стара назва річки Агеди, притоки Дору.

Агата — стара назва муніципалітету Агеди.
 Агата — стара назва річки Агеди, притоки Воги.
 Агата — стара назва річки Агеди, притоки Дору.

Інше 
 «Агата Кристи» — російський рок-гурт

Див. також 
 Агат

Примітки 
 

Жіночі імена